Canosa puede referirse a:
 Canosa di Puglia, localidad italiana de la provincia de Barletta-Andria-Trani en Puglia, Italia 
 Canosa Sannita, municipio de la provincia de Chieti en el Abruzzo, Italia